«Корабли ада» () — данное военнопленными союзников в период Второй мировой войны название судам японского торгового флота, перевозившим в нечеловеческих условиях военнопленных и рабочих, насильственно взятых с оккупированных территорий. «Корабли ада» не имели никаких специальных обозначений. Американцы и англичане топили их на общих основаниях.

Крупнейшие катастрофы «кораблей ада»

См. также 
 Инцидент с «Альтмарком»

Ссылки 
 
 

Война на Тихом океане
Корабли Японии периода Второй мировой войны